

Astronomia 
 Cratere Kandi – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Kandi – città del Benin
 Kandi I – arrondissement nella città di Kandi, Benin
 Kandi II – arrondissement nella città di Kandi, Benin
 Kandi III – arrondissement nella città di Kandi, Benin
 Kandi – centro abitato dell'India

Persone 
 Daniel Kandi – disc jockey e produttore discografico danese

Altro 
 Diocesi di Kandi – sede della Chiesa cattolica in Benin suffraganea dell'arcidiocesi di Parakou
 Hed Kandi – etichetta discografica inglese, specializzata nella musica house